Marie Kristýna, infantka Portugalská a Španělská (celým jménem: Maria Cristina Isabel Blasia Bona Vita Lutgarda Romana Judas Tadea Alberta Josefa Ana Joaquina Los Dolce Apostoles Bonifacia Dominica Bibiana Veronica; 12. června 1833, Madrid – 19. ledna 1902, Madrid) byla dcera infanta Františka de Paula Španělského a jeho manželky princezny Luisy Karloty Neapolsko-Sicilské. Přes manželství s infantem Sebastianem Bourbonsko-Braganzským se stala infantkou Portugalska.

Rodina 
Byla jedna z jedenácti dětí narozených infantovi Františkovi de Paula Španělskému a jeho manželce princezně Luise Karlotě Neapolsko-Sicilské. Její otec byl mladší syn krále Karla IV. Španělského. Její matka byla dcera krále Františka I. Sicilského.

Marie Kristýna byla sestra Františka, vévody z Cádizu krále chotě Isabely II. Španělské, a bavorské princezny Amálie Cádizské.

Manželství a děti 
Dne 19. listopadu 1860 se stala druhou manželkou mnohem staršího infanta Sebastiana Bourbonsko-Braganzského, který byl pravnukem Karla III. Španělského a vnuk Jana VI. Portugalského. Sebastian a jeho nejbližší rodina byla v rozporu s královnou regentkou Marií Kristýnou Neapolsko-Sicilskou a roku 1837 ztratil své tituly a nároky na španělský trůn. Zpět své tituly získal po svatbě s Marií Kristýnou, která byla sestřenicí a švagrová královny Isabely II. Španělské.

Svatební obřad se konal v Královském paláci v Madridu. Spolu měli pět dětí:
 František (20. srpna 1861 – 17. listopadu 1923), 1. vévoda z Marcheny, ⚭ 1886 Maria del Pilar de Muguiro y Beruete (17. ledna 1869 – 24. února 1926), vévodkyně z Villafrancy
 Petr d'Alcantara (12. prosince 1862 – 5. ledna 1892), 1. vévoda z Dúrcalu, ⚭ 1885 Maria de la Caridad de Madan y Uriondo (19. září 1867 – 10. února 1912)
 Ludvík (17. ledna 1864 – 24. ledna 1889), 1. vévoda z Ansoly, ⚭ 1886 Ana Germana Bernaldo de Quirós y Muñoz (19. března 1866 – 11. září 1934), markýza z Atarfe
 Alfons (15. listopadu 1866 – 28. dubna 1934)
 Gabriel (22. března 1869 – 15. července 1889)

Pozdější život 
Po svržení monarchie roku 1868 Marie musela opustit se svou rodinou Španělsko a najít útočiště ve Francii. Sebastian zemřel roku 1875. Marie se později vrátila do Španělska, kde 19. ledna 1902 zemřela. Pohřbena byla v Panteonu infantů v El Escorial.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Marie Kristýna
Marie Kristýna
Marie Kristýna
Marie Kristýna
Narození 12. června
Narození v roce 1833
Úmrtí 19. ledna
Úmrtí v roce 1902
Narození 5. června
Narození v Madridu